L'edizione 1972-1973 della Copa del Generalísimo è stata la sessantanovesima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la ventiduesima volta nella sua storia.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Squadre partecipanti agli ottavi
L', squadra detentrice della manifestazione, è stato eliminato nel turno preliminare.

Risultati a partire dagli ottavi

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Bibliografia
Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España

Voci correlate 
Primera División 1972-1973 (Spagna)
Segunda División 1972-1973 (Spagna)

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972-1973